Dornbusch bezeichnet:
 einen Strauch mit Dornen oder Stacheln, siehe Dornengewächs

Dornbusch heißen folgende geographische Objekte:
 Frankfurt-Dornbusch, Stadtteil von Frankfurt am Main 
 Dornbusch (Drochtersen), Ortsteil der Gemeinde Drochtersen im Landkreis Stade in Niedersachsen
 Dornbusch (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dornbusch (Viersen), Ortsteil der Stadt Viersen in Nordrhein-Westfalen
 Dornbusch (Hiddensee), nördlicher Teil der Insel Hiddensee
sowie:
 Leuchtturm Dornbusch, auf Hiddensee
 Naturschutzgebiet Dornbusch, Hiddensee

Dornbusch ist der Familienname folgender Personen:
 Åsa Dornbusch, schwedische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Christian Dornbusch (Pseudonym) (* 1969), deutscher Sozialwissenschaftler, siehe Martin Langebach
 David Dornbusch (* 1969), französischer Ingenieur und Politiker
 Friedrich Dornbusch (1879–1962), deutscher Maler und Zeichner
 Hans Dornbusch (1938–1920), deutscher Handballtrainer und Unternehmer
 Horst Dornbusch (* 1947), deutsch-amerikanischer Brauerei-Berater und Fachautor
 Jochen Dornbusch (* ca. 1957), deutscher Radsporttrainer
 Phillip Dornbusch (* 1994), deutscher Jazzmusiker
 Rudiger Dornbusch (1942–2002), amerikanischer Ökonom
 Siegfried Dornbusch (1925–2004), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher
 Stefan Dornbusch (* 1963), deutscher Künstler und Architekt

Dornbusch, Weiteres:
 Dornbusch (Schiff, 1895), ein deutsches Seebäderschiff 
 Dornbusch (Schiff, 1993), ein Seenotrettungsboot
 Dornbusch Medien AG, ein Schweizer Verlagshaus

Siehe auch:

 Brennender Dornbusch
 Dornstrauch